

Biografia 
Fu un maestro di asilo e padre di una bambina.
Come prassi dell'epoca, la figlia, venne affidata dal tribunale all'ex moglie al momento della separazione nel 1989. 
Venne denunciato dall'ex moglie per violenza carnale. Pochi mesi dopo patteggiò la pena di 11 mesi di reclusione. Anche dopo quella condanna, l'ex-moglie continuò a denunciare l'ex marito. Antonio Sonatore, impossibilitato nel suo diritto e dovere di padre, nell'agosto 1991 cercò rifugio in Francia con la figlia, dove però venne arrestato, detenuto per alcuni mesi e condannato a 13 mesi di reclusione.

È divenuto simbolo di un movimento di genitori separati, principalmente padri che difendono l'alienabile diritto dei minori a crescere serenamente con entrambi i genitori anche dopo la separazione degli stessi. 

Il 7 aprile del 1996 Sonatore si diede fuoco dopo essersi cosparso di benzina: morì il 9 aprile a 49 anni. Il suicidio avvenne davanti al Palazzo di Giustizia di Aosta, per protesta contro una sentenza che da tempo gli impediva di vedere l'amata figlioletta, dopo la separazione con l'ex moglie. .

Il 7 aprile è diventato il giorno della memoria, per non dimenticare i tanti padri separati dai figli, che si sono tolti la vita.

Collegamenti esterni 

Morti per suicidio